Florimond van Duyse, Belgisch componist, schrijver en etnomusicoloog
 Prudens van Duyse, Belgisch archivaris, dichter en Vlaams activist

Nederlandse of Vlaamse achternaam